Twink (musicus), een Brits musicus
Twink Caplan, Amerikaans actrice
Twink Twining, pitcher
Twink (term), een term uit de porno-industrie